Prospect Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in Australien:
 Prospect Creek (Armanda River), Nebenfluss des Armanda River in Western Australia
 Prospect Creek (Georges River), Nebenfluss des Georges River in New South Wales
 Prospect Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River) in Western Australia

Fließgewässer den Vereinigten Staaten:
 Prospect Creek (Montana) 
 Prospect Creek (Washington) 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Prospect Creek (Alaska)